Копуля́ция (от  — соединение),

 Половой процесс, слияние двух половых клеток (гамет), преимущественно в микробиологии, например, у дрожжей.
 Соединение двух компонентов (подвоя и привоя) при прививке, например винограда.
 Соединение двух особей при половом акте, см. спаривание.
 Объединение двух или более клавиатур при игре на орга́не.

Литература